Le Coucouron est une marque commerciale apposée sur une série de fromages laitiers pasteurisés fabriqués par Les Fromageries Roche dites aussi Fromageries Le Coucouron à Coucouron dans l'Ardèche en France.

Histoire 
Cette fromagerie familiale et les fabrications attachées ont été créées par la famille Roche de Coucouron à la fin des années 1950.

Fabrication 
Les Fromageries Roche achètent et collectent les laits auprès des agriculteurs des environs de la laiterie.

Présentation 
Le Coucouron est élaboré à partir du lait entier de vache. La gamme de fromages portant la marque Le Coucouron est composée de fromages à pâte persillée, à base de laits pasteurisés parfois allégés. Il y a aussi une version avec du lait de brebis (Brebis Le Coucouron), fabriqué avec des laits issus de l'agriculture biologique.

Le Coucouron lait de vache est un genre de fourme de 50 % de matières grasses, fabriqué également dans une forme plus petite (Brique Le Coucouron), un fromage de 400 grammes. C'est un fromage bleu doux, fortement veiné et aromatisé. En outre, cette entreprise fabrique une déclinaison allégée : Le Coucouron Allégé qui contient 25 % de matières grasses.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coucouron

Marque de fromage en France
Fromage laitier
Fromage au lait de vache
Fromage au lait de brebis
Fromage au lait pasteurisé
Fromage à pâte persillée
Fromage de l'Ardèche